HSL, HLS или HSI (от  ()) — цветовая модель, в которой цветовыми координатами являются тон, насыщенность и светлота. Следует отметить, что HSV и HSL — две разные цветовые модели (lightness — светлота, что отличается от яркости).

Соотношения с другими моделями

Конвертация из RGB 

, 

, или, в общем случае, , 

, где:
 R, G, B — значения цвета в цветовой модели RGB, значения в диапазоне [0; 1] (R - красный, G - зелёный, B - синий). 
 MAX — максимум из трёх значений (R, G, B) 
 MIN — минимум из трёх значений (R, G, B)
 H — тон [0; 360]
 S — насыщенность [0; 1]
 L — светлота [0; 1]

Конвертация в RGB 

 (приведение к интервалу [0,1])

Для каждого цвета :

Ссылки 
 

Цветовые пространства